Плей-офф НБА 2015, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 18 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» стали четырёхкратными чемпионами НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» квалифицировалось в плей-офф с 67 победами, лучшем результатом как в Западной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Восточной конференции «Атланта Хокс» завершила регулярный чемпионат c 60 победами.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция 

«Бруклин Нетс» обошел «Индиана Пэйсерс» и занял 8-е место, так как выиграл серию в регулярном сезоне 2–1.

Западная конференция 

«Хьюстон Рокетс» обошел «Лос-Анджелес Клипперс» и занял 2-е место, так как победил в Юго-Западном дивизионе.

«Мемфис Гриззлис» обошел «Сан-Антонио Спёрс» и занял 5-е место, так как у «Гриззлис» выше процент побед в матчах внутри Юго-Западного дивизиона, чем у «Спёрс» (.563 vs .500).

«Нью-Орлеан Пеликанс» обошел «Оклахома-Сити Тандер» и занял 8-е место, так как выиграл серию в регулярном сезоне 3–1.

Сетка

Восточная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Атланта Хокс vs. (8) Бруклин Нетс

(2) Кливленд Кавальерс vs. (7) Бостон Селтикс

(3) Чикаго Буллз vs. (6) Милуоки Бакс

(4) Торонто Рэпторс vs. (5) Вашингтон Уизардс

Полуфинал конференции

(1) Атланта Хокс vs. (5) Вашингтон Уизардс

(2) Кливленд Кавальерс  vs. (3) Чикаго Буллз

Финал конференции

(1) Атланта Хокс vs. (2) Кливленд Кавальерс

Западная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (8) Нью-Орлеан Пеликанс

(2) Хьюстон Рокетс vs. (7) Даллас Маверикс

(3) Лос-Анджелес Клипперс vs. (6) Сан-Антонио Спёрс

(4) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (5) Мемфис Гриззлис

Полуфинал конференции

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (5) Мемфис Гриззлис

(2) Хьюстон Рокетс vs. (3) Лос-Анджелес Клипперс

Финал конференции

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (2) Хьюстон Рокетс

Финал НБА

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (2) Кливленд Кавальерс

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20160419131303/http://www.nba.com/playoffs/2015/ 
 Календарь плей-офф НБА 2015
 2015 NBA Playoffs Summary

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2014/2015